Maple Avenue Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Maple Avenue Historic District (Massachusetts), ID-Nr. 83000816
 Maple Avenue Historic District (Missouri), ID-Nr. 02001404